Taika puede hacer referencia a lo siguiente:

 Taika (era), un periodo de la historia del Japón.
 Taika (estrella), una estrella de la constelación del Lagarto.
 Taika (nombre), un nombre de pila.